

Вишківці — село, громада в окрузі Стропков, Пряшівський край.

Вишківці — село у Немирівському районі Вінницької області.